La liberación es, en general, la acción de poner en libertad

Más específicamente, puede referirse a:
 Independencia, emancipación, etc.
 Liberación, carta o recibo que se da al deudor como justificante de pago cuando satisface una deuda.
 Liberación de cargas, cancelación o declaración de caducidad de la carga o cargas que real o aparentemente gravan un inmueble.
 Liberación, el proceso por el que se libera un teléfono móvil de la dependencia a su compañía telefónica original. Un concepto similar se aplica a la liberación del código fuente de un programa informático o software (véase también código abierto, crackear, etc.)

 El proceso fisiológico por el que se produce la liberación de hormonas (hormona liberadora):
Hormona liberadora de gonadotrofina
Hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa
Hormona liberadora de tirotropina
Hormona estimulante de melanocitos (melanotropina)
Péptido liberador de la gastrina (bombesina)
 La muerte entendida de forma religiosa como liberación del alma de la carga del cuerpo, y su paso a un más allá
 En el budismo, la salida del ciclo de las reencarnaciones y la llegada al nirvana
 La ataraxia, en filosofía.
 Distintos movimientos o procesos históricos
 La liberación de los judíos de Egipto narrada en el libro del Éxodo.
 La liberación de la esclavitud. Véase manumisión, liberto (en la Antigüedad clásica) y abolicionismo (en la Edad Contemporánea).
 Los distintos conflictos político-militares denominados guerra de independencia o guerra de liberación.
 La independencia de los Estados Unidos (1775-1783).
 La Independencia americana, del siglo XIX, cuyos impulsores reciben el nombre de libertadores.
 La liberación o emancipación de la clase obrera (el proletariado o los trabajadores), postulado del movimiento obrero especialmente desarrollado por los teóricos del marxismo y el anarquismo, y que aparece en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels.
Proletario liberado, serie filatélica de la Unión Soviética.
 La Guerra Civil Española, denominada Cruzada de Liberación Nacional por el bando vencedor.
 La última fase de la Segunda Guerra Mundial, entre 1943 y 1945, en que los ejércitos aliados van desalojando a los alemanes de Europa y a los del Japón del Pacífico. Véase Liberación (Segunda Guerra Mundial).
 La descolonización del Tercer Mundo que se produce sucesivamente en la mayor parte de los países entre el final de la Segunda Guerra Mundial (1945) y 1975 aproximadamente, siendo 1960 el año en que más número de países alcanzaron la independencia.
 Movimiento de liberación nacional
 Frente de Liberación Nacional
 Ejército de Liberación Nacional
 Teología de la liberación, vinculada al Concilio Vaticano II (1959), al ser consecuencia de su interpretación desde un punto de vista progresista, radical o marxista; inicialmente tolerada por el pontificado de Pablo VI, fue posteriormente reprimida por el pontificado de Juan Pablo II.
 Liberación sexual (véase revolución sexual), vinculada a la denominada revolución de 1968.
 Liberación o Emancipación de la mujer
 Pedagogía de la liberación, revolución educativa o renovación educativa.
 Liberación, serie de 5 películas (1970-1971) que narran de forma dramatizada la liberación del territorio de la Unión Soviética y la posterior derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Liberado
 Liberado: el miembro de un grupo terrorista (especialmente, en España, los de la banda terrorista ETA) que ha pasado completamente a la clandestinidad y depende de los recursos que le proporciona su organización; habitualmente está identificado por la policía como perteneciente a la banda, a diferencia de los miembros que no han sido detectados, llevan una vida aparentemente normal (dependen de su propio trabajo) y son denominados miembro legal de la banda.
 Liberado sindical

Liberada
 Jerusalén liberada, obra de Torquato Tasso.
 Betulia Liberata, obra de Mozart.
 Zona liberada
 Radio Estación Liberada

Notas